Saint-Nicolas-la-Chapelle puede referirse a: 

 Saint-Nicolas-la-Chapelle, comuna francesa situada en Aube.
 Saint-Nicolas-la-Chapelle, comuna francesa situada en Saboya.